Села:
 Чорноземне — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Чорноземне — Запорізька область, Токмацький район
 Чорноземне — Запорізька область, Якимівський район